Джереми Пол Острайкер (; род. 13 апреля 1937, Нью-Йорк) — американский теоретик-астрофизик и космолог.
Профессор Принстонского университета, его проректор в 1995—2001 годах, член НАН США и Американского философского общества, иностранный член Лондонского королевского общества (2007).
Удостоен Национальной научной медали (2000).

Биография 
Из семьи галицийского происхождения, придерживающейся реконструктивистского иудаизма. Окончил Гарвардский университет (бакалавр физики и химии, 1959). Степень доктора философии по астрофизике получил в Чикагском университете в 1964 году, под началом Субраманьяна Чандрасекара. В качестве постдока провёл год в Кембриджском университете. С 1965 года преподаватель Принстонского университета, стал там преемником Лаймана Спитцера, ныне эмерит-профессор (с 2012), в 1974—1995 гг. заведовал кафедрой астрофизических наук, в 1979—1995 годах директор университетской обсерватории, затем проректор Принстона (по 2001 год), в 2005—2015 годах директор Принстонского института вычислительной науки и инженерии (PICSciE). Также преподаёт в Колумбийском университете. В 2001—2003 годах  в Кембридже. Видный участник Sloan Digital Sky Survey. Воспитал много учеников.

Попечитель Американского музея естественной истории, бывший попечитель и член редколлегии Princeton University Press.

Член НАН США (1974) и её казначей в 2008—2012 годах, Американского философского общества (1994), Королевского астрономического общества Великобритании (1994), Американской академии искусств и наук, Американского астрономического общества, Международного астрономического союза, иностранный член Нидерландской королевской академии наук (1999). Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки.

Автор более 500 научных публикаций.

C 1959 года женат на поэтессе .

Награды и отличия 
 Премия Хелены Уорнер Американского астрономического общества (1972)
 Премия Генри Норриса Рассела Американского астрономического общества, его наиболее почётная награда (1980)
 Vainu Bappu Memorial Award, Индийская национальная академия наук (1993)
 Медаль Карла Шварцшильда, высшая награда Астрономического общества Германии (1999)
 Национальная научная медаль (2000)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества Великобритании, его высшая награда (2004)
 Медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества (2011)
 Медаль Джеймса Крейга Уотсона НАН США (2012)
 White House Champion of Change (2013)
 Премия Грубера по космологии (2015)
 Почётный доктор Принстонского университета (2017)

Примечания

Ссылки 
 https://www.astro.princeton.edu/people/webpages/jpo/ 
 Trustees of Princeton University 
 Премия Грубера  

Астрофизики США
Космологи
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Нидерландской королевской академии наук
Профессора Принстонского университета
Профессора Кембриджского университета
Плюмианский профессор астрономии и экспериментальной философии
Доктора философии по астрофизике
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Лауреаты премии Грубера по космологии
Почётные доктора Принстонского университета
Выпускники Чикагского университета